Макдональд Тейлор:

 Тейлор, Макдональд (род. 1957) — футболист сборной Американских Виргинских островов.
 Тейлор, Макдональд (род. 1992) — футболист сборной Американских Виргинских островов. Сын Макдональда Тейлора старшего.